Самюѐл Ето'о Фил () е бивш камерунски футболист, нападател, четирикратен носител на наградата „Африкански футболист на годината“.

Ето'о започва кариерата си в Реал Мадрид, но не успява да се наложи и е продаден на Реал Майорка, където се превръща в един от водещите реализатори в Ла лига. Самуел изиграва най-добрите си години в Барселона от 2004 до 2009 г. и след това Интер 2009 - 2011. Избиран е за Африкански футболист на годината през 2003, 2004, 2005 и 2010 г. Ето'о има участие в три световни първенства — през 1998, 2002 и 2010 г. Печели Шампионската лига с Барселона през сезон 2005 - 2006, 2008 - 2009 и с Интер през 2009 - 2010.

През август 2011 г. Ето'о е продаден на Анжи Махачкала. След изтичане на догова му с руснаците през 2013 г. Самуел подписва с Челси.. През следващото лято преминава в Евертън, а по-късно през същия сезон в италианския Сампдория. През лятото на 2015 г. Самуел става футболист на турския Анталияспор.

През септември 2021 г. Самуел Ето'о обяви кандидатурата си за президент на Камерунската футболна федерация (Fecafoot).

Кариера

Клубна кариера 
Ето'о играе в Камерун преди да се присъедини към академията на Реал Мадрид през 1997 г. Играе под наем за Леганес, Еспаньол и Реал Майорка. През 2000 г. подписва договор с Реал Майорка. Най-големият му успех с Реал Майорка е титлата на Купата на Краля през 2003 г., когато вкарва два от головете за победата с 3:0 срещу Рекреативо. Спомага за класирането на Реал Майорка за първо участие в Шампионска лига и става най-добър реализатор на клуба за всички времена. 

През 2004 г. се присъединява към Барселона. Печели първенството на Испания още в първия си сезон в клуба и повтаря успеха през следващия сезон, печели Шампионска лига отбелязвайки гол във финала и става голмайстор на испанското първенство с 26 гола. Печели третото място в класацията за футболист на годината на ФИФА. През следващия сезон печели требъл (Шампионска лига, първенството и купата на Испания). За петте си години в Барселона изиграва 199 мача и вкарва 130 гола. 

През лятото на 2009 г. преминава в Интер с треньор Жозе Моуриньо. Печели Шампионската лига за трети път. Във втория си сезон в Интер вкарва хеттрик в Шампионска лига срещу Вердер Бремен и вкарва два гола във финала на Купата на Италия, която Интер печели. Завършва кариерата си в Интер с 53 гола в 102 мача. 

През август 2011 г. Ето'о подписва с Анжи Махачкала, където е избран за капитан на отбора. 

На 29 август 2013 г. подписва едногодишен договор с Челси, където треньор е Жозе Моуриньо. След края на сезона Самуел става свободен агент.

На 26 август 2014 г. подписва с Евертън двугодишен договор, като прави значителни отстъпки от личните си условия за да подпише с отбора от „Гудисън“. „Много силно впечатление ми направи стила на отбора и веднага ми стана ясно, че тук ще играя футбол, което бе важно.“

Престоят на Ето'о при карамелите не се увенчава с големи успехи и за това още през зимния трансферен прозорец той преминава в Сампдория. В Италия Самуел отново не показва най-доброто от себе си вкарвайки едва 2 гола през пролетния полусезон и напуска отбора през лятото на 2015 г.

През лятото на 2015 г. Ето'о подписва с турския Анталияспор.

Национален отбор 
Ето'о участва в мач на Камерун малко преди да навърши 15 години. Влиза в състава на Камерун за Световното първенство през 1998 г., където е най-младият играч на турнира. На Световното първенство през 2002 г. вкарва победния гол за единствената победа на Камерун (срещу Саудитска Арабия). 

Ето'о е най-добрият голмайстор на Купата на Африканските нации, която е печелил през 2000 и 2002 г. Печели и олимпийската титла на Олимпиадата в Сидни през 2000 г. 

Ето'о е капитан на националния отбор на Камерун на Световното първенство през 2010 г., където бележи в мачовете срещу Дания и Нидерландия.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Лига Европа
2Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Национален отбор

Голов коефициент

Успехи

Майорка 
  Купа на Kраля – 1 (2003)

Барселона 
  Шампионска лига – 2 (2006, 2009)
  Примера Дивисион – 3 (2005, 2006, 2009)
  Купа на Kраля – 1 (2009)
  Суперкупа на Испания – 2 (2005, 2006)

Интер 
  Шампионска лига – 1 (2010)
 Световно клубно първенство – 1 (2010)
  Серия А – 1 (2010)
  Купа на Италия – 2 (2010, 2011)
  Суперкупа на Италия – 1 (2010)

Национален отбор 
 Купа на Африка – 2 (2000, 2002)
 Купа LG – 1 (2011)
  Олимпийски игри – 1 (2000)

Индивидуални 
 Идеален отбор на годината на УЕФА – 2 (2005, 2006)
 Идеален отбор на годината на ФИФПро – 2 (2005, 2006)
 Идеален отбор на годината на ESM – 4 (2005, 2006, 2009, 2011)
 Голмайстор на Примера Дивисион – 1 (2006)
 Голмайстор на Купата на Африка – 2 (2006, 2008)
 Златна топка на Световното клубно първенство – 1 (2010)
 Футболист на годината в Африка – 4 (2002, 2003, 2004, 2010)
 Млад футболист на годината в Африка – 1 (2000)
 Златен крак – 1 (2015)

Рекорди 
 Най-много голове за Камерун – 56

Източници 

Камерунски футболисти
Футболисти на ФК Барселона
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на РКД Еспаньол
Футболисти на Челси
Футболисти на ФК Евертън
Футболисти на Сампдория
Родени в Дуала
Олимпийски шампиони
Спортисти на летните олимпийски игри 2000